L'édition 2004 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 25 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Mikhail Youzhny remporte l'épreuve de simple, Arnaud Clément et Michaël Llodra celle de double.

Lauréats 
Mikhail Youzhny remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Karol Beck.

En double, Arnaud Clément et Michaël Llodra remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Dominik Hrbatý et Jaroslav Levinský. Il s'agit du  titre pour chacun.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2004
Tennis en octobre 2004